Little Limestone Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Little Limestone Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River (Ord River) in Western Australia
 Little Limestone Creek (Basalt River), Nebenfluss des Basalt River in Queensland